Godzilla peut désigner :
 Godzilla, personnage de fiction, l'un des kaijū les plus emblématiques de la culture japonaise ;
 Godzilla, film  japonais d'Ishirō Honda sorti en 1954 ;
 Godzilla, film américain de Roland Emmerich sorti en 1998 ;
 Godzilla, film américain de Gareth Edwards sorti en 2014 ;
 Godzilla 2 : Roi des monstres, film américain de Michael Dougherty sorti en 2019 ;
 Godzilla un jeu vidéo sorti en 2014 ;
 , chanson du groupe Blue Öyster Cult extraite de l'album Spectres ;
 'Godzilla, chanson du rappeur américain Eminem extraite de l'album Music to Be Murdered By.
 Godzilla ou Kepler-10c, une exoplanète de la constellation du Dragon découverte en 2014.

Voir aussi